Alajuela může být:

 Alajuela –  třetí největší město v Kostarice
 Alajuela (jezero) – přehradní nádrž na řece Chagres v Panamě
 Alajuela (provincie) – jedna ze sedmi kostarických provincií